Alfons 13. af Spanien (spansk Alfonso XIII) (17. maj 1886 – 28. februar 1941) var konge af Spanien 1886-1931 og posthum søn af Alfonso XII og dronning Maria Christina af Østrig. 
Han blev udråbt til konge umiddelbart efter fødslen, og hans mor blev udpeget til regent. Da han fyldte 16 i 1902, overtog han regeringen.

Den 31. maj 1906 giftede Alfons XIII sig i Madrid med Prinsesse Victoria Eugenie af Battenberg, niece af den engelske konge Edward VII.

Alfonso 13. interesserede sig for militær planlægning. I 1921 var han involveret i en militæraktion ved Annuel i Spansk Marokko, hvor det meste af den spanske hær blev dræbt. Meget tydede på at kongen selv havde økonomisk interesse i krigen og i de store naturrigdomme i området. Befolkningen og regeringen var utilfreds med det. 

I Catalonien medførte den langvarige krig i Marokko en lang række strejker og terroraktioner. Situationen kunne hverken løses af parlamentet eller kongen. 

Den antimonarkistiske følelse hos middelstanden førte til et samarbejde med socialisterne om indførelse af en republik. Der fandtes allerede spredte borgerlige republikanske småpartier, der ønskede sociale og politiske reformer, forbedring af undervisningssystemet og et demokratisk styre som i Frankrig og England.

Monarkiets opløsning 
Guvernøren i Catalonien, general Miguel Primo de Rivera, krævede i 1923, at kongen og regeringen skulle forlade deres poster. Magtovertagelsen fandt sted uden blodsudgydelse, og kongen blev fritaget for skyld. I stedet blev politikerne kritiseret. Magtovertagelsen var både i officerernes og borgerskabets interesse, da Rivera forbød de anarkistiske organisationer. Situationen for anarkisterne var som under det tidligere styre, der hensynsløst havde forfulgt og myrdet anarkistiske ledere. 

Derimod indgik Rivera en aftale med UGT, som på mange måder blev styrket af militærdiktaturet. Også militært blev Rivera-diktaturet en opgangstid: med fransk hjælp vandt Spanien Marokko-krigen i 1929. 
I slutningen af 1920'erne mistede Rivera opbakning fra militæret. Rivera frasagde sig frivilligt magten og forlod Spanien i 1930. Han døde få år efter i Frankrig.

Riveras styre kan sammenlignes med fascismen i Italien og nazismen i Tyskland, men hans styre var snarere militært end fascistisk: Rivera foretog aldrig politiske henrettelser, og hans magt baserede sig aldrig på en massebevægelse og en ekspansiv udenrigspolitik. 
Efter flere års tilbagetrukken tilværelse prøvede kongen igen at regere Spanien, men måtte opgive efter 15 måneder. Han indså, at han ikke længere havde tilhængere, og militæret håbede på en ny chance ved at afskedige kongen. Efter konges afrejse kom Spaniens 2. republik.

Regenter af Spanien
Alfons 13. af Spanien
Personer fra Madrid
Monarker der har abdiceret
Katolske monarker